Чемпионат России по русским шашкам среди женщин 2014 года проходил в Сочи с 24 сентября по 5 октября в классической программе (основная программа), а также в быстрой программе (быстрые шашки) и молниеносной программе (блиц). Одновременно проводился Чемпионат России среди мужчин. Ряд сильных спортсменок не принял участие в турнире, продолжив подготовку к Чемпионату Европы. Чемпионкой страны стала Жанна Саршаева.

Результаты

Основная программа 

 Регламент

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров, каждый из которых является микроматчем из 2-х партий с  жеребьевкой начальных ходов, обязательной в обеих партиях микроматча. За победу в микроматче  давалось 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 очков.

Жеребьёвка пар проводилась на компьютере с использованием программы «Swiss Master for Windows». Жеребьевка первых двух туров производилась согласно рейтингам участников. 

Контроль времени для каждого участника — 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на каждый сделанный ход.

Место участника определялись по сумме набранных очков. В случае равенства очков, место определялось по коэффициенту Бухгольца, а при равенстве коэффициентов Бухгольца по усечённому коэффициенту Солкофа, при подсчёте которого исключается худший результат, при равенстве этих коэффициентов считается усечённый коэффициент Солкофа с отбрасыванием двух худших результата, и т. д. до определения места.

 Результаты

Приняли участие 27 спортсменок, в том числе, 1 международный гроссмейстер, 1 международный мастер, 1 гроссмейстер, 6 мастеров спорта и 18 кандидатов в мастера спорта.

Быстрые шашки 
Игры проводились 27 сентября. Приняли участие 28 спортсменок, в том числе, 1 международный гроссмейстер, 1 международный мастер, 3 гроссмейстера, 6 мастеров спорта и 17 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров. В каждом туре игрался микроматч из 2-х партий с  жеребьевкой начальных ходов, обязательной в обеих партиях микроматча. Контроль времени для каждого участника 8 минут плюс 5 секунд на каждый сделанный ход. Главный судья Н.А. Клепаков (Сочи).

 Призёры

Блиц 
Игры проводились 28 сентября. Приняли участие 29 спортсменок, в том числе, 1 международный гроссмейстер, 1 международный мастер, 3 гроссмейстера, 6 мастеров спорта и 18 кандидатов в мастера спорта. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров. В каждом туре игрался микроматч из 2-х партий с  жеребьевкой начальных ходов, обязательной в обеих партиях микроматча. Контроль времени для каждой участницы 3 минуты плюс 2 секунды на каждый сделанный ход.

 Призёры

Ссылки 
 Календарь 2014 года на сайте Секции-64 ФМЖД
 Календарь и результаты
 Результаты в блице

 
2014 год в шашках
Спортивные соревнования в Сочи
Сентябрь 2014 года
Октябрь 2014 года
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в Краснодарском крае